Als Patriarch von Jerusalem amtieren heute die Oberhäupter mehrerer verschiedener christlicher Kirchen Jerusalems:
 Der griechisch-orthodoxe Patriarch von Jerusalem steht in der Nachfolge des altkirchlichen Patriarchats von Jerusalem.
 Der katholische melkitisch-griechische „Patriarch von Antiochia und dem ganzen Orient“ führt seit 1838 auch die Titel eines Patriarchen von Jerusalem und von Alexandria. Er ist somit nominell Oberhaupt dreier altkirchlicher Patriarchate. 
 Der lateinische Patriarch von Jerusalem ist seit 1954 bzw. 1964 der einzige lateinische Patriarch im Osten.
 Der armenische Patriarch von Jerusalem vertritt allein die armenische apostolische Kirche in Jerusalem. Er erhielt seinen Titel erst im Mittelalter und steht im Rang unter einem Katholikos. 

Der griechisch-orthodoxe Patriarch und der syrische-orthodoxe Metropolit betrachten sich beide als Nachfolger auf der Kathedra des Apostels Jakobus des Herrenbruders, der als erster Bischof von Jerusalem gilt. 

Das Melkitische Patriarchat und das Lateinische Patriarchat sind Teilkirchen der Römisch-katholischen Kirche.

Da Jerusalem durch das Konzil von Chalkedon 451 zum Patriarchat erhoben wurde, dieses jedoch von den Orientalisch-orthodoxen Kirchen nicht anerkannt wird, führen weder der zuständige syrisch-orthodoxe Metropolit von Jerusalem (Patriarchat Antiochien) noch der koptisch-orthodoxe Bischof in Jerusalem (Patriarchat Alexandrien) den Patriarchentitel. Auch der anglikanische (anfangs zugleich uniert-protestantische) Bischof von Jerusalem führte nie den Titel eines Patriarchen.

Weblinks 
 Jerusalem Patriarchate – Website des griechisch-orthodoxen Patriarchats (engl.)

Siehe auch 
 Liste der griechisch-orthodoxen Patriarchen von Jerusalem
 Liste der Patriarchen von Jerusalem der Armenischen Apostolischen Kirche

Christentum in Jerusalem
Patriarchentitel

pt:Patriarca de Jerusalém